Hoosiers steht für:

 die Bewohner des US-Bundesstaates Indiana, siehe Hoosier (Eigenbezeichnung)
 die Sportmannschaften der amerikanischen Indiana University, siehe Indiana Hoosiers
 den Original- und auch im deutschen TV verwendeten Titel eines Spielfilms von David Anspaugh aus dem Jahr 1986, siehe Freiwurf (Film)
 eine britische Indieband, siehe The Hoosiers